Německé jméno Wischkowitz nese více sídel:
 Výškovice (Chodová Planá) – zaniklá vesnice v okrese Tachov
 Výškovice (Ostrava) – historická obec ležící na území Ostravy
 Výškovice (Vimperk) – vesnice, část města Vimperk v okrese Prachatice

Německé názvy sídel v Česku